Die Internazionali Femminili di Palermo 2009 waren die 20. Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers für Frauen in Palermo. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand zusammen mit dem ECM Prague Open vom 13. zum 19. Juli 2009 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Sara Errani und im Doppel Sara Errani und Nuria Llagostera Vives.

Im Einzel gewann Flavia Pennetta gegen Sara Errani mit 6:1, 6:2 und im Doppel Nuria Llagostera Vives / María José Martínez Sánchez gegen Marija Korytzewa / Darja Kustawa mit 6:1, 6:2.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Palermo